

Codici 
 diw – codice ISO 639-3 della lingua dinka nordoccidentale

Musica 
 DIW Records – etichetta discografica giapponese